Szagara Tóru (japánul: 相樂亨, Hepburn-átírással Sagara Tōru, nyugaton Toru Sagara; 1976. június 25.–) japán nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Játékvezetésből 2002-ben vizsgázott, 2004-ben lett hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Japán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2007-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Partbírói feladatot kapott a 2008-as afrikai nemzetek kupája valamint a 2007-es Ázsia-kupa és a 2011-es Ázsia-kupa tornákon.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra és Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehet a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vesznek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. Nisimura Júicsi Japán játékvezető állandó társa.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpia 
Angliába rendezik a XXX., a 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahova a FIFA JB bírói szolgálatra hívta meg.

Konföderációs kupa
Brazília rendezte a 2013-as konföderációs kupát, ahol a FIFA JB mérkőzésvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Japán labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Élő személyek